Follow Me (canção de Atomic Kitten)
Follow Me (canção de Muse)
Follow Me (canção de Pabllo Vittar)

Desambiguação